Le terme patriarcat trouve son origine dans l'Ancien Testament et désigne l'étendue du territoire soumise à la juridiction d'un patriarche, terme qui désigne ici le chef de famille. Aujourd'hui le terme est utilisé dans différents contextes :

 le patriarcat dans l'Église chrétienne (droit canonique) ;
 le patriarcat en sociologie.